Тюн:
 Тюн, Джон (; род. 1961) — американский политик
 «Тюн» () — швейцарский футбольный клуб из Туна
 Название 31-й буквы армянского алфавита (Տ)
 Тюн — село в Киргизии

См. также 
 ТЮН — Таас-Юрях нефтегазодобыча